Август Августович Берзиньш (; 23 июня 1904 года, Венден, Лифляндская губерния — 16 июня 1980 года, Вентспилс, Латвийская ССР) — председатель рыболовецкого колхоза «Саркана бака», гор. Вентспилс Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1965).

Биография 
Родился в 1904 году в рабочей семье в городе Венден (сегодня — Цесис) Лифляндской губернии. С 12-летнего возраста трудился пастухом, грузчиком в портах Виндавы и Риги, кочегаром на судах. Участвовал в революционном движении. После вхождения Латвии в состав СССР — милиционер в Вентспилсе. После начала Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. Воевал в составе 94-ого гвардейского артиллерийского полка 43-ей гвардейской Латышской стрелковой дивизии. В 1942 году вступил в ВКП(б).

После демобилизации в 1946 году в звании гвардии ефрейтора возвратился на родину. До 1948 года — на партийной работе, председатель рыболовецкого общества. В 1948 году избран председателем рыболовецкого колхоза «Саркана бака». Вывел колхоз в число передовых предприятий Латвийской ССР. Под его руководством колхоз добился значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1965 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии промышленности, сельского хозяйства и науки Латвийской ССР» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Вентспилского городского Совета народных депутатов, членом Вентспилского городского комитета Компартии Латвии.

Руководил колхозом до выхода на пенсию в 1972 году. Проживал в Вентспилсе. Умер в июне 1980 года.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды (07.10.1944)
 Орден «Знак Почёта» — дважды (20.07.1950; 06.04.1961)
 Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Заслуженный рыбак Латвийской ССР (18.09.1971)

Примечания

Ссылки 
 
  Augusts Bērziņš
 Берзиньш Август Августович, сайт «Память народа»

Председатели колхозов
Депутаты Вентспилсского городского совета
Члены городских комитетов КП Латвии